Núñez, Nuñez oder Nunez  steht für:
 Núñez (Familienname) (Nuñez, Nunez), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Núñez (Buenos Aires), Stadtteil von Buenos Aires, Argentinien
 Nunez (Georgia), Ort in den Vereinigten Staaten
 Nuñez (San Luis Potosí), Ort in San Luis Potosí, Mexiko
 Méndez Núñez (1923), Leichter Kreuzer der spanischen Marine
 Núñez-Halbinsel, Halbinsel an der Südküste Südgeorgiens, Südatlantik
 Kap Núñez, Kap an der Südküste Südgeorgiens, Südatlantik
 Rio Nunez, Fluss in Guinea

Siehe auch:
 Nunes, portugiesischer Familienname